Schneemelcher ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Schneemelcher (1914–2003), deutscher evangelischer Theologe 
 Wilhelm Schneemelcher sen. (1872–1928), deutscher evangelischer Theologe